Wesselka (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wesselka (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Wesselka (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Wesselka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr

Wesselka ist auch der deutsche Name des tschechischen Ortsteiles Veselka (Trhové Sviny)

Siehe auch:
 Veselka